Die Liste der Premierminister von Georgien umfasst alle Regierungschefs von Georgien seit der Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Georgien am 26. Mai 1918 bis zu deren Besetzung am 17. März 1921 sowie alle Premierminister seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit am 9. April 1991.

Liste der Premierminister

Weblink 
 Georgia: Prime ministers (rulers.org)

Einzelnachweise 

!
Georgien